Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Ericsson Open) van 2007 vond plaats van woensdag 21 maart tot en met zondag 1 april 2007 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 23e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 26 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Svetlana Koeznetsova was het derde reekshoofd. Zij bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Shahar Peer.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte eveneens de vierde ronde. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het dertiende reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Belgische Justine Henin in drie sets. Williams wist voor de vierde keer het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar 28e WTA-titel, de tweede van 2007.

De Belgische Kim Clijsters was het vierde reekshoofd – zij bereikte de vierde ronde, waarin zij de duimen moest leggen voor Li Na.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek kwam niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond / Samantha Stosur slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Liezel Huber in de match-tiebreak. Het was hun achttiende gezamenlijke titel, de derde in 2007. De Amerikaanse Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stosur twee.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Galina Voskobojeva uit Rusland. Zij bereikten de tweede ronde, door in hun openingspartij af te rekenen met de Italiaanse dames Flavia Pennetta en Roberta Vinci.

Het Belgische duo Kim Clijsters en Caroline Maes strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Miami 2007
Miami